Проторозавр — вимерлий вид діапсидних рептилій родини Protorosauridae. Плазун мешкав у кінці пермського періоду у Європі. Скам'янілі рештки виду знайдені у  Німеччині та Великій Британії. Перші рештки виду були виявлені ще у 1706, 1710, 1718 та 1733 роках. Тоді вони були описані як рештки морської амфібії (marinum amphibium),  морського котика (felis marina), крокодила, ящірки або варана. Швейцарський натураліст Йоган Якоб Шейхцер використовував опис виду у своєму трактаті як доказ існування Всесвітнього потопу.

Опис 

Проторозавр сягав до 2 метрів
(6,6 футів) завдожки. Це була
струнка ящірки з довгими ногами і довгою шиєю. Його форма тіла припускає що це
була швидка і рухлива тварина, мабуть живився комахами.

Примітки

Посилання 
Protorossaurus. 
Protorosauro.

Проторозаври
Фауна пермського періоду
Тварини, описані 1830
Вимерлі плазуни Європи